Сімо Хайха (Сімо Хахя — ; також відомий під прізвиськом Біла Смерть, ; 17 грудня 1905 — 1 квітня 2002) — фінський військовий снайпер. Вважається найкращим снайпером Другої світової війни. Він використовував М/28-30 фінського виробництва (аналог російської та радянської гвинтівки Мосіна-Нагана). На думку деяких дослідників, найкращий снайпер у світі, на рахунку котрого 542 знищених бійців ворога, що є найбільшою кількістю вбитих зі снайперської гвинтівки в усіх війнах. Під час радянсько-фінської війни 1939—1940 років завдавав тяжких втрат Радянській армії, за що отримав прізвисько «Біла смерть». Є національним героєм країни. Його часто називають найсмертельнішим спайпером в історії.

Біографія 
Народився в Південній Карелії, за часів приналежності Фінляндії Російській імперії. Батьки Юхо та Катрина були селянами. До служби в армії Сімо також займався сільським господарством, мисливством. У віці 17 років був призваний до фінської армії, у 1925 р. відслужив 15 місяців у Фінській цивільній обороні. Після строкової служби відзначився гарною стрільбою, посів п'яте місце у місцевих змаганнях зі стрільби, після чого почав активно вдосконалювати снайперську справу і тренуватися. Восени 1939 р. у зв'язку із загостренням відносин Фінляндії з СРСР був призваний до армії, де проходив перепідготовку. У цей час удосконалював свої навички у використанні гвинтівки Мосіна.

З початком війни з СРСР поступив на службу до піхотного підрозділу, був снайпером. Завжди одягався в камуфляж, був добре обмундирований для фінських морозів, користувався фінською версією гвинтівки Мосіна М28 із відкритим прицілом. На відміну від інших снайперів, не використовував оптичного прицілу. Це, та маленький (160 см) зріст робило його непомітним під час стрільби. За час військових дій знищив 542 червоноармійців. За непідтвердженими даними, також використовував фінський автомат Suomi M/31, з яким кількість знищених бійців Червоної армії зросла до 705 осіб. У середньому Сімо Хайха вбивав по 5 червоноармійців на день — з огляду на короткий зимовий день, приблизно одну людину щогодини. Особистий рекорд Сімо — 25 вбитих бійців противника на день народження Сталіна 21 грудня 1939 р.

Слава про Сімо Хайха поширювалася в лавах фінської армії та підвищувала моральний стан бійців. За його подвиги, 17 лютого 1940 р. Сімо був нагороджений орденом та іменною гвинтівкою Sako M/28. Він був одягнений у білий камуфляж із звичайного простирадла і через це його прозвали «Біла смерть». Також було зроблено кілька спроб знищити Хайха — проти нього використовували снайперів та артилерійські обстріли, однак щоразу безрезультатно. 

Та все ж 6 березня 1940 р. під час бою він отримав поранення в обличчя — куля радянського снайпера вцілила у щелепу і розірвала щоку. Перше враження бійців, які його врятували, було «наче у нього розірвало пів-обличчя», однак поранення виявилося несмертельним. Хайха Сімо опритомнів 13 березня 1940 р., у день коли закінчилася війна.

Пізніше фельдмаршал Маннергейм з молодшого сержанта підвищив його до рангу молодшого лейтенанта, у військових діях він більше участі не брав. Після війни Хайха займався мисливством та розводив собак. Решту життя провів у маленькому селі Руолокахті біля російського кордону. Помер 1 квітня 2002 року.

Примітки і посилання

Посилання 

 Військо України: «Антропологія» снайперського пострілу 
 Біографія Сімо Хайхи  
 Історична казка: Сімо Хайха — снайпер-легенда 
 Енциклопедія «Все»: Сімо Хайха  

Учасники Другої світової війни з Фінляндії
Національні герої
Учасники радянсько-фінської війни
Уродженці Раут'ярві
Померли в Гаміні
Снайпери Другої світової війни
Мисливці